James Alexander je lahko:

Grofje 
James Alexander, 1st Earl of Caledon (1730-1802)
James Alexander, 3rd Earl of Caledon (1812-1855)
James Alexander, 4th Earl of Caledon (1846-1898)

Drugi 
James Alexander (odvetnik) (c.1690–1756)
James Edward Alexander (1803–1885)
James Waddell Alexander II. (1888–1971)
James Alexander (glasbenik)
James Alexander mlajši
James Alexander (1914-1961), igralec
James Alexander (1932-1998), igralec